— imperador romano
  — filho do primeiro, também imperador
  — Sobrinho de Gordiano II, e que também foi imperador
 Gordiano (senador) — senador romano do